Imre Kocsis (1937-1991), peintre
 Imre Kocsis (1910-1944), engagé hongrois dans la Légion étrangère, compagnon de la Libération

Références